In de middeleeuwen het recht van de landsheer om weerbare mannen op te roepen voor de heervaart
 Een onderdeel van de Weerbaarheidsafdeling van de Nederlandse nationaalsocialistische partij NSB tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945)